Ростовка — деревня в Сокольском районе Вологодской области.

Входит в состав Боровецкого сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Боровецкий сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сокола — 7 км, до центра муниципального образования Обросова — 4 км.

По переписи 2002 года население — 15 человек.

Примечания

Ссылки 
 Ростовка в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)